Марута многозначный термин.

Известные носители 
 Марута (IV век — ок. 420 года) — епископ Тагритский, в Месопотамии, писатель, поэт, гимнограф, агиограф.
 Марута, Владимир Васильевич (1904—1962) — советский актёр.
 Марута, Дмитрий — эстонский певец и композитор.

Топоним 
 Марута — армянское название горы Малато в Турции.

См. также 
 Маруты
 Марут